Э́стергайош () — венгерская фамилия. Известные носители:

  (род. 1941) — венгерский театральный и киноактёр и режиссёр, внук Яноша Эстергайоша. 
 Эстергайош, Цецилия (род. 1943) — венгерская актриса театра и кино, внучка Яноша Эстергайоша.
  (1873—1941) — венгерский политик.